Жале Аръкан () е турска актриса.

Биография 
Жале Аръкан е родена на 22 август 1965 година в град Истанбул, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Официален сайт 
 Жале Аръкан в SinemaTürk 
 Жале Аръкан в Diziler.com 
 Жале Аръкан в Sinemalar.com 
 Жале Аръкан в IMDb 

Турски актьори и актриси
Родени в Истанбул